Asen kan syfta på:
 Ivan Asen I (–1196), tsar av Bulgarien 1189-1196
 Asen (distrikt), distrikt i Bulgarien